Personen:
 Clément Marot, Frans hofdichter uit de 16e eeuw
 Daniël Marot (1660/1661-1752), Frans/Nederlands bouwmeester en architect uit de 17e/18e eeuw
 Daniël Marot (1695-1769), kunstenaar, zoon van voorgaande
 Henri Marot (1916-1944), een Franse verzetsstrijder
Overig:
 Marot-Gardon, een historisch motorfietsmerk
 zotskolf, narrenstok of marot, een stok met een kop erop